NaszaTV – Nasza Telewizja – telewizja lokalna nadająca na terenie powiatu puckiego.

Program można oglądać w:
 Pucku
 Władysławowie
 Helu
 Żelistrzewie
 Jastarni (w planach)

Telewizja pracuje w cyfrowej technologii DVCAM. Ponadto utrzymuje współpracę z następującymi ośrodkami TV:
 TVP1 (transmisja w reportażu „Kawa czy herbata?”)
 TVN24 (współpraca w zakresie newsów)
 Teletop Gdynia (wymiana materiałów)
 TV Centrum (wymiana materiałów)
 TVG (gdańska) (wymiana materiałów np. z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy)

Ponadto stacja działa w oparciu o współpracę z wieloma osobami, w tym również dziennikarzami profesjonalnymi m.in. z Dziennika Bałtyckiego.
Telewizja nadaje w trybie całodobowym, dzienny program sięga 2 godzin, natomiast aktualizacja programów jest prawie codziennie. Stacja ta nadaje relacje z imprez odbywających się w regionie – m.in. na początku października 2006 NaszaTV relacjonowała w Helu uroczystość wręczenia najwyższych wyróżnień Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.

Przypisy 

Polskie stacje telewizyjne
Powiat pucki